|-
|(39501)||1981 EV31|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|5,09|| align=right|3,453||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||F. Dossin
|-
|(39502)||1981 EE36|| align=right|14,8|| align=right|2,993|| align=right|0,066|| align=right|9,34|| align=right|5,178||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39503)||1981 EC38|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|2,43|| align=right|3,463||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39504)||1981 EZ39|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,135|| align=right|4,10|| align=right|3,451||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39505)||1981 EX40|| align=right|14,5|| align=right|3,004|| align=right|0,037|| align=right|10,53|| align=right|5,206||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39506)||1981 EO44|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,046|| align=right|1,77|| align=right|3,457||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39507)||1981 EC45|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,124|| align=right|11,52|| align=right|5,145||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39508)||1981 EW46|| align=right|15,0|| align=right|2,969|| align=right|0,120|| align=right|0,85|| align=right|5,115||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(39509)||1981 US11|| align=right|14,2|| align=right|2,798|| align=right|0,230|| align=right|8,41|| align=right|4,680||MBA||22. oktober 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(39510)||1982 DU|| align=right|12,8|| align=right|2,979|| align=right|0,218|| align=right|17,93|| align=right|5,141||MBA||21. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(39511)||1985 SH1|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,174|| align=right|2,66|| align=right|3,674||MBA||18. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39512)||1985 TA1|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,230|| align=right|2,04|| align=right|3,630||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(39513)||1986 QE1|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,160|| align=right|2,83|| align=right|3,367||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39514)||1986 TV3|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,202|| align=right|2,59|| align=right|3,380||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(39515)||1986 XD5|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,220|| align=right|8,75|| align=right|3,439||MBA||4. december 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(39516)||1987 OO|| align=right|14,5|| align=right|2,539|| align=right|0,232|| align=right|10,69|| align=right|4,046||MBA||27. julij 1987||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(39517)||1988 CV2|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,209|| align=right|4,80|| align=right|3,478||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39518)||1988 CS4|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,046|| align=right|18,95|| align=right|4,356||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39519)||1988 CQ5|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,074|| align=right|5,53|| align=right|3,414||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39520)||1988 NY|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,182|| align=right|23,88|| align=right|3,585||MBA||12. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(39521)||1988 PQ|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,163|| align=right|3,81|| align=right|3,640||MBA||11. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(39522)||1988 RA12|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,177|| align=right|3,62|| align=right|3,815||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(39523)||1989 ST2|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,239|| align=right|11,59|| align=right|3,553||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39524)||1989 SM3|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,210|| align=right|8,26|| align=right|4,615||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39525)||1989 TR2|| align=right|12,4|| align=right|2,903|| align=right|0,128|| align=right|13,84|| align=right|4,946||MBA||3. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(39526)||1989 TW3|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,179|| align=right|4,30|| align=right|3,493||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39527)||1989 TO5|| align=right|15,1|| align=right|2,325|| align=right|0,192|| align=right|4,09|| align=right|3,544||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39528)||1989 TB16|| align=right|14,7|| align=right|2,303|| align=right|0,150|| align=right|3,95|| align=right|3,494||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39529)||1989 VJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,145|| align=right|8,05|| align=right|3,551||MBA||3. november 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39530)||1990 EX1|| align=right|13,6|| align=right|3,214|| align=right|0,163|| align=right|11,69|| align=right|5,762||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39531)||1990 ER2|| align=right|14,6|| align=right|2,496|| align=right|0,082|| align=right|4,53|| align=right|3,943||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39532)||1990 HZ1|| align=right|13,2|| align=right|3,097|| align=right|0,177|| align=right|15,22|| align=right|5,450||MBA||27. april 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39533)||1990 QD3|| align=right|15,6|| align=right|2,162|| align=right|0,184|| align=right|6,22|| align=right|3,178||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(39534)||1990 RK1|| align=right|13,7|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|13,39|| align=right|4,412||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(39535)||1990 RX7|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,045|| align=right|6,05|| align=right|4,541||MBA||14. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39536)||1990 TA11|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,170|| align=right|5,66|| align=right|3,368||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(39537)||1990 VV2|| align=right|13,0|| align=right|2,769|| align=right|0,157|| align=right|8,61|| align=right|4,606||MBA||12. november 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(39538)||1991 FD2|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,153|| align=right|2,56|| align=right|3,593||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(39539)||1991 GU4|| align=right|13,0|| align=right|3,057|| align=right|0,076|| align=right|9,15|| align=right|5,343||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|39540 Borchert||1991 GF11|| align=right|16,1|| align=right|2,474|| align=right|0,130|| align=right|3,24|| align=right|3,891||MBA||11. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39541)||1991 LA|| align=right|17,3|| align=right|2,155|| align=right|0,208|| align=right|0,95|| align=right|3,164||MBA||3. junij 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39542)||1991 PO3|| align=right|16,3|| align=right|2,459|| align=right|0,198|| align=right|2,57|| align=right|3,856||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39543)||1991 PX7|| align=right|12,7|| align=right|2,785|| align=right|0,153|| align=right|8,56|| align=right|4,647||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39544)||1991 TN14|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|4,203||MBA||7. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(39545)||1992 DH3|| align=right|15,5|| align=right|2,816|| align=right|0,150|| align=right|6,66|| align=right|4,726||MBA||25. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39546)||1992 DT5|| align=right|15,1|| align=right|2,792|| align=right|0,020|| align=right|5,26|| align=right|4,665||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39547)||1992 DE7|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,077|| align=right|13,60|| align=right|4,247||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39548)||1992 DA8|| align=right|14,8|| align=right|2,793|| align=right|0,086|| align=right|5,12|| align=right|4,667||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|39549 Casals||1992 DP13|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,122|| align=right|9,69|| align=right|4,649||MBA||27. februar 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39550)||1992 ES4|| align=right|15,0|| align=right|2,809|| align=right|0,036|| align=right|5,26|| align=right|4,708||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39551)||1992 EW5|| align=right|14,7|| align=right|2,147|| align=right|0,176|| align=right|4,57|| align=right|3,145||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39552)||1992 EY7|| align=right|14,1|| align=right|2,812|| align=right|0,044|| align=right|8,64|| align=right|4,715||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39553)||1992 EO12|| align=right|14,4|| align=right|2,784|| align=right|0,106|| align=right|4,50|| align=right|4,645||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39554)||1992 EW19|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,084|| align=right|5,41|| align=right|4,670||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39555)||1992 EY32|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,196|| align=right|12,22|| align=right|4,437||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(39556)||1992 GF2|| align=right|15,2|| align=right|2,207|| align=right|0,118|| align=right|2,14|| align=right|3,277||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39557)||1992 JG|| align=right|17,5|| align=right|2,265|| align=right|0,426|| align=right|5,57|| align=right|3,408||AMR||2. maj 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39558)||1992 KC|| align=right|14,9|| align=right|2,233|| align=right|0,130|| align=right|3,72|| align=right|3,337||MBA||24. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(39559)||1992 OL8|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,191|| align=right|3,61|| align=right|3,549||MBA||22. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(39560)||1992 PM2|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,187|| align=right|4,72|| align=right|3,446||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(39561)||1992 QA|| align=right|15,3|| align=right|1,870|| align=right|0,112|| align=right|26,24|| align=right|2,557||MBA||19. avgust 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39562)||1992 QK|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|6,03|| align=right|3,642||MBA||25. avgust 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(39563)||1992 RB|| align=right|15,2|| align=right|1,932|| align=right|0,079|| align=right|25,28|| align=right|2,685||MBA||2. september 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39564)||1992 RT5|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,205|| align=right|7,73|| align=right|3,521||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39565)||1992 SL|| align=right|18,7|| align=right|1,642|| align=right|0,335|| align=right|8,61|| align=right|2,103||AMR||24. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(39566)||1992 SQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,223|| align=right|5,34|| align=right|3,583||MBA||26. september 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(39567)||1992 ST2|| align=right|13,7|| align=right|2,364|| align=right|0,134|| align=right|24,24|| align=right|3,633||MBA||22. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(39568)||1992 SM3|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,134|| align=right|1,71|| align=right|3,765||MBA||24. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39569)||1992 SV3|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,144|| align=right|2,74|| align=right|3,730||MBA||24. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39570)||1992 SV11|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|5,98|| align=right|3,648||MBA||28. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|39571 Pückler||1992 SN24|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,149|| align=right|5,81|| align=right|3,628||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(39572)||1993 DQ1|| align=right|16,6|| align=right|2,038|| align=right|0,492|| align=right|10,02|| align=right|2,908||AMR PHA||26. februar 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39573)||1993 FO4|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,145|| align=right|11,94|| align=right|4,316||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39574)||1993 FM5|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,114|| align=right|2,20|| align=right|4,332||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39575)||1993 FR5|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,039|| align=right|2,79|| align=right|4,307||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39576)||1993 FO11|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,042|| align=right|6,74|| align=right|4,368||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39577)||1993 FV12|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,251|| align=right|12,81|| align=right|4,381||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39578)||1993 FV13|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,148|| align=right|15,21|| align=right|4,260||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39579)||1993 FD16|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,170|| align=right|8,01|| align=right|4,412||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39580)||1993 FF20|| align=right|14,5|| align=right|2,704|| align=right|0,122|| align=right|5,57|| align=right|4,445||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39581)||1993 FQ21|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,089|| align=right|2,06|| align=right|4,505||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39582)||1993 FR21|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,025|| align=right|5,46|| align=right|4,505||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39583)||1993 FN23|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,162|| align=right|3,24|| align=right|4,483||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39584)||1993 FO23|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,115|| align=right|11,99|| align=right|4,329||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39585)||1993 FJ26|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,194|| align=right|4,27|| align=right|4,444||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39586)||1993 FW27|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,127|| align=right|2,87|| align=right|4,485||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39587)||1993 FF30|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,105|| align=right|3,71|| align=right|4,514||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39588)||1993 FZ37|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,038|| align=right|4,04|| align=right|4,483||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39589)||1993 FL75|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,030|| align=right|1,35|| align=right|4,484||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39590)||1993 FG76|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,204|| align=right|8,73|| align=right|4,504||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(39591)||1993 LR1|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,161|| align=right|12,32|| align=right|4,563||MBA||15. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39592)||1993 OD6|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,141|| align=right|3,23|| align=right|3,577||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39593)||1993 OM10|| align=right|15,2|| align=right|3,199|| align=right|0,196|| align=right|1,58|| align=right|5,720||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39594)||1993 PP7|| align=right|15,3|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|1,53|| align=right|3,184||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(39595)||1993 QP6|| align=right|14,3|| align=right|3,012|| align=right|0,122|| align=right|8,85|| align=right|5,228||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39596)||1993 QZ8|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,181|| align=right|2,09|| align=right|3,484||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39597)||1993 RP6|| align=right|14,9|| align=right|2,221|| align=right|0,057|| align=right|3,22|| align=right|3,309||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39598)||1993 RG13|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,064|| align=right|9,79|| align=right|5,363||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(39599)||1993 SC6|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,151|| align=right|2,91|| align=right|3,254||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39600)||1993 TX15|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,107|| align=right|2,41|| align=right|3,456||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39601)||1993 TG18|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,151|| align=right|4,65|| align=right|5,718||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39602)||1993 TH20|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,066|| align=right|5,85|| align=right|5,465||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39603)||1993 TU20|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,159|| align=right|9,15|| align=right|3,514||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39604)||1993 TM23|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|5,91|| align=right|3,434||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39605)||1993 TX23|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,139|| align=right|4,12|| align=right|5,347||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39606)||1993 TL24|| align=right|13,1|| align=right|3,140|| align=right|0,104|| align=right|17,01|| align=right|5,563||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39607)||1993 TF30|| align=right|14,2|| align=right|3,132|| align=right|0,137|| align=right|18,67|| align=right|5,542||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39608)||1993 TQ32|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,091|| align=right|9,62|| align=right|3,410||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39609)||1993 TN34|| align=right|15,3|| align=right|2,176|| align=right|0,166|| align=right|7,37|| align=right|3,210||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39610)||1993 TD38|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,121|| align=right|4,75|| align=right|3,410||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39611)||1993 UO8|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,100|| align=right|6,32|| align=right|3,401||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39612)||1993 XE1|| align=right|13,9|| align=right|2,357|| align=right|0,197|| align=right|25,57|| align=right|3,619||MBA||5. december 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(39613)||1993 XF1|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,184|| align=right|5,37|| align=right|3,449||MBA||14. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39614)||1993 YK|| align=right|14,8|| align=right|2,467|| align=right|0,205|| align=right|8,20|| align=right|3,874||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39615)||1994 AU|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,176|| align=right|2,57|| align=right|3,663||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39616)||1994 AA4|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,229|| align=right|5,10|| align=right|3,724||MBA||4. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39617)||1994 CZ11|| align=right|14,8|| align=right|2,414|| align=right|0,218|| align=right|3,25|| align=right|3,750||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39618)||1994 LT|| align=right|14,6|| align=right|1,933|| align=right|0,097|| align=right|23,38|| align=right|2,686||MBA||12. junij 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39619)||1994 LC3|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,239|| align=right|9,05|| align=right|4,541||MBA||10. junij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(39620)||1994 PE2|| align=right|14,5|| align=right|2,705|| align=right|0,300|| align=right|5,31|| align=right|4,449||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(39621)||1994 PU4|| align=right|15,3|| align=right|3,000|| align=right|0,063|| align=right|2,35|| align=right|5,196||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39622)||1994 PJ5|| align=right|14,8|| align=right|2,808|| align=right|0,033|| align=right|1,41|| align=right|4,704||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39623)||1994 PJ7|| align=right|14,4|| align=right|2,792|| align=right|0,072|| align=right|3,26|| align=right|4,663||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39624)||1994 PT8|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,067|| align=right|5,37|| align=right|4,566||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39625)||1994 PV9|| align=right|14,5|| align=right|3,018|| align=right|0,118|| align=right|1,21|| align=right|5,243||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39626)||1994 PV18|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,084|| align=right|2,20|| align=right|4,978||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39627)||1994 PX21|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,071|| align=right|3,91|| align=right|4,588||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39628)||1994 PJ24|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,028|| align=right|5,06|| align=right|4,640||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39629)||1994 PG26|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,145|| align=right|6,63|| align=right|4,512||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39630)||1994 PQ39|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,142|| align=right|8,18|| align=right|4,506||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39631)||1994 SZ9|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,077|| align=right|2,79|| align=right|4,661||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39632)||1994 UL|| align=right|14,2|| align=right|2,871|| align=right|0,177|| align=right|11,57|| align=right|4,863||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39633)||1994 WO|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,259|| align=right|7,27|| align=right|5,130||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39634)||1994 WM2|| align=right|13,1|| align=right|3,112|| align=right|0,207|| align=right|18,40|| align=right|5,488||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|39635 Kusatao||1994 YL|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,071|| align=right|12,52|| align=right|5,302||MBA||27. december 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(39636)||1995 BQ2|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,199|| align=right|25,49|| align=right|5,577||MBA||29. januar 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(39637)||1995 EG|| align=right|15,2|| align=right|2,225|| align=right|0,081|| align=right|3,10|| align=right|3,319||MBA||1. marec 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(39638)||1995 EB5|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,110|| align=right|3,92|| align=right|4,196||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39639)||1995 FN6|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,153|| align=right|5,28|| align=right|3,332||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39640)||1995 GB7|| align=right|15,5|| align=right|2,243|| align=right|0,021|| align=right|5,84|| align=right|3,359||MBA||4. april 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39641)||1995 KM1|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,222|| align=right|4,01|| align=right|3,496||MBA||29. maj 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(39642)||1995 KO1|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,194|| align=right|24,57|| align=right|3,492||MBA||26. maj 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(39643)||1995 KK4|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,123|| align=right|3,07|| align=right|3,559||MBA||26. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39644)||1995 OE7|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,042|| align=right|1,55|| align=right|5,200||MBA||24. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39645)||1995 QC10|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,136|| align=right|5,66|| align=right|3,796||MBA||31. avgust 1995||Socorro, Nova Mehika||R. Weber
|-
|(39646)||1995 SK4|| align=right|13,5|| align=right|2,759|| align=right|0,305|| align=right|34,35|| align=right|4,582||MBA||26. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(39647)||1995 SV6|| align=right|16,2|| align=right|2,593|| align=right|0,115|| align=right|1,14|| align=right|4,174||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39648)||1995 SY14|| align=right|16,6|| align=right|2,482|| align=right|0,100|| align=right|0,85|| align=right|3,910||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39649)||1995 SM15|| align=right|15,0|| align=right|2,560|| align=right|0,060|| align=right|8,87|| align=right|4,095||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39650)||1995 SD44|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,054|| align=right|2,24|| align=right|4,319||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39651)||1995 SU73|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,074|| align=right|8,88|| align=right|5,364||MBA||29. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39652)||1995 TY4|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,093|| align=right|5,77|| align=right|4,298||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39653)||1995 UC|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,042|| align=right|15,00|| align=right|4,407||MBA||17. oktober 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(39654)||1995 UP|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,193|| align=right|4,08|| align=right|3,568||MBA||19. oktober 1995||Sormano||V. Giuliani; A. Testa
|-
|(39655)||1995 UM3|| align=right|14,5|| align=right|2,732|| align=right|0,113|| align=right|5,87|| align=right|4,515||MBA||17. oktober 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39656)||1995 US11|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,277|| align=right|12,22|| align=right|4,257||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39657)||1995 UX22|| align=right|16,1|| align=right|2,786|| align=right|0,066|| align=right|1,37|| align=right|4,650||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39658)||1995 UF24|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,152|| align=right|2,04|| align=right|4,248||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39659)||1995 UO44|| align=right|14,2|| align=right|2,591|| align=right|0,134|| align=right|15,82|| align=right|4,169||MBA||26. oktober 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(39660)||1995 UU46|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,180|| align=right|14,09|| align=right|4,255||MBA||20. oktober 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(39661)||1995 UT62|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,220|| align=right|6,82|| align=right|4,049||MBA||25. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39662)||1995 VR3|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,026|| align=right|13,41|| align=right|4,293||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39663)||1995 WM1|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,150|| align=right|14,27|| align=right|4,410||MBA||16. november 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(39664)||1995 WW4|| align=right|15,8|| align=right|2,727|| align=right|0,050|| align=right|1,28|| align=right|4,504||MBA||20. november 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(39665)||1995 WU6|| align=right|14,6|| align=right|1,931|| align=right|0,099|| align=right|22,33|| align=right|2,683||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39666)||1995 WL33|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,051|| align=right|5,23|| align=right|4,360||MBA||20. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39667)||1995 YU2|| align=right|14,6|| align=right|2,835|| align=right|0,101|| align=right|0,84|| align=right|4,774||MBA||22. december 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(39668)||1995 YR5|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,074|| align=right|6,41|| align=right|4,591||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39669)||1995 YN11|| align=right|14,9|| align=right|2,961|| align=right|0,106|| align=right|3,24|| align=right|5,095||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39670)||1995 YL25|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,094|| align=right|14,03|| align=right|4,395||MBA||22. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39671)||1996 AG|| align=right|14,4|| align=right|2,900|| align=right|0,202|| align=right|6,60|| align=right|4,937||MBA||7. januar 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(39672)||1996 BF1|| align=right|14,6|| align=right|2,744|| align=right|0,119|| align=right|3,78|| align=right|4,545||MBA||22. januar 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(39673)||1996 BN3|| align=right|13,2|| align=right|2,977|| align=right|0,066|| align=right|11,02|| align=right|5,137||MBA||27. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39674)||1996 BA5|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,166|| align=right|5,56|| align=right|5,412||MBA||16. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39675)||1996 BL15|| align=right|15,0|| align=right|3,022|| align=right|0,034|| align=right|8,45|| align=right|5,253||MBA||19. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39676)||1996 DQ1|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,176|| align=right|6,26|| align=right|5,415||MBA||20. februar 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|39677 Anagaribaldi||1996 EG|| align=right|13,4|| align=right|3,171|| align=right|0,106|| align=right|9,42|| align=right|5,646||MBA||13. marec 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|(39678)||1996 LQ1|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,147|| align=right|3,90|| align=right|3,492||MBA||12. junij 1996||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(39679)||1996 OD3|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,159|| align=right|4,80|| align=right|3,286||MBA||19. julij 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39680)||1996 PK2|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,146|| align=right|15,23|| align=right|4,115||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39681)||1996 PE3|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,260|| align=right|23,05|| align=right|3,466||MBA||15. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39682)||1996 PZ5|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,226|| align=right|3,83|| align=right|3,568||MBA||10. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39683)||1996 PO6|| align=right|15,2|| align=right|2,187|| align=right|0,130|| align=right|2,66|| align=right|3,234||MBA||12. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39684)||1996 PD8|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,066|| align=right|2,89|| align=right|4,985||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39685)||1996 PO8|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,087|| align=right|9,87|| align=right|3,821||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39686)||1996 PT9|| align=right|13,7|| align=right|2,795|| align=right|0,087|| align=right|3,92|| align=right|4,671||MBA||9. avgust 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39687)||1996 RL3|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,083|| align=right|1,72|| align=right|3,552||MBA||15. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39688)||1996 RG5|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,197|| align=right|8,62|| align=right|3,435||MBA||3. september 1996||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(39689)||1996 RK11|| align=right|16,2|| align=right|2,434|| align=right|0,172|| align=right|1,72|| align=right|3,798||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39690)||1996 RJ26|| align=right|16,2|| align=right|2,325|| align=right|0,156|| align=right|3,89|| align=right|3,545||MBA||14. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(39691)||1996 RR31|| align=right|12,9|| align=right|5,206|| align=right|0,089|| align=right|2,36|| align=right|11,88||JUT||13. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(39692)||1996 RB32|| align=right|12,8|| align=right|5,218|| align=right|0,053|| align=right|6,87|| align=right|11,92||JUT||14. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(39693)||1996 ST1|| align=right|12,7|| align=right|5,170|| align=right|0,010|| align=right|6,54|| align=right|11,76||JUT||17. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39694)||1996 ST2|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,172|| align=right|5,17|| align=right|3,620||MBA||19. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39695)||1996 SJ6|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,134|| align=right|7,39|| align=right|3,577||MBA||18. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39696)||1996 TO1|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,229|| align=right|3,42|| align=right|4,105||MBA||7. oktober 1996||Needville||W. G. Dillon; K. Rivich
|-
|(39697)||1996 TH5|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,182|| align=right|2,64|| align=right|3,731||MBA||9. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39698)||1996 TX7|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|3,364||MBA||4. oktober 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|39699 Ernestocorte||1996 TF8|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,234|| align=right|2,28|| align=right|3,601||MBA||12. oktober 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(39700)||1996 TO9|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,083|| align=right|21,96|| align=right|4,312||MBA||12. oktober 1996||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(39701)||1996 TF10|| align=right|14,2|| align=right|2,358|| align=right|0,099|| align=right|4,56|| align=right|3,620||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39702)||1996 TZ10|| align=right|15,1|| align=right|2,370|| align=right|0,315|| align=right|7,05|| align=right|3,648||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39703)||1996 TD13|| align=right|15,1|| align=right|2,480|| align=right|0,248|| align=right|2,64|| align=right|3,905||MBA||14. oktober 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(39704)||1996 TG15|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,200|| align=right|3,30|| align=right|3,644||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39705)||1996 TO18|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,120|| align=right|5,56|| align=right|3,435||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39706)||1996 TS31|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,159|| align=right|6,64|| align=right|3,874||MBA||9. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39707)||1996 TN35|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,057|| align=right|4,21|| align=right|3,608||MBA||11. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39708)||1996 TH46|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,065|| align=right|6,46|| align=right|3,531||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39709)||1996 TH48|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,175|| align=right|1,73|| align=right|3,702||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39710)||1996 TU48|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|1,37|| align=right|3,757||MBA||4. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39711)||1996 TW53|| align=right|13,9|| align=right|2,284|| align=right|0,238|| align=right|23,64|| align=right|3,452||MBA||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39712)||1996 TJ54|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,185|| align=right|3,55|| align=right|3,582||MBA||14. oktober 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(39713)||1996 TE57|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,161|| align=right|5,28|| align=right|3,691||MBA||2. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39714)||1996 UX1|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,105|| align=right|5,61|| align=right|3,600||MBA||16. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39715)||1996 VT|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,156|| align=right|2,41|| align=right|3,338||MBA||2. november 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39716)||1996 VD2|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,140|| align=right|9,79|| align=right|4,064||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39717)||1996 VE2|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,143|| align=right|12,80|| align=right|4,091||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39718)||1996 VG3|| align=right|14,7|| align=right|2,454|| align=right|0,203|| align=right|3,80|| align=right|3,844||MBA||12. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(39719)||1996 VF4|| align=right|16,1|| align=right|2,436|| align=right|0,180|| align=right|1,63|| align=right|3,802||MBA||8. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39720)||1996 VG4|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,173|| align=right|3,10|| align=right|3,718||MBA||8. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39721)||1996 VU7|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|3,821||MBA||15. november 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39722)||1996 VY7|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,187|| align=right|3,35|| align=right|3,840||MBA||3. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(39723)||1996 VJ8|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,170|| align=right|4,43|| align=right|4,038||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(39724)||1996 VY10|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,110|| align=right|5,88|| align=right|3,680||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39725)||1996 VA31|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,136|| align=right|6,05|| align=right|4,114||MBA||2. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39726)||1996 VL38|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,111|| align=right|13,51|| align=right|4,021||MBA||10. november 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(39727)||1996 VD39|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,156|| align=right|1,69|| align=right|3,710||MBA||7. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39728)||1996 WG|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,030|| align=right|5,39|| align=right|3,762||MBA||17. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(39729)||1996 XD|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|3,42|| align=right|3,755||MBA||1. december 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(39730)||1996 XP5|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,222|| align=right|2,98|| align=right|3,650||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39731)||1996 XL14|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,038|| align=right|5,14|| align=right|4,169||MBA||9. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39732)||1996 XK18|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,115|| align=right|22,69|| align=right|5,541||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39733)||1996 XJ21|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,047|| align=right|15,52|| align=right|4,289||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39734)||1996 XG26|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,230|| align=right|2,56|| align=right|3,658||MBA||14. december 1996||Sormano||F. Manca; P. Chiavenna
|-
|(39735)||1996 YY1|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,223|| align=right|4,60|| align=right|4,348||MBA||20. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39736)||1997 AM|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,112|| align=right|3,77|| align=right|4,165||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39737)||1997 AE1|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,108|| align=right|11,15|| align=right|4,364||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39738)||1997 AP2|| align=right|14,6|| align=right|2,574|| align=right|0,092|| align=right|4,69|| align=right|4,129||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39739)||1997 AQ2|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,137|| align=right|9,15|| align=right|4,357||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39740)||1997 AG4|| align=right|13,5|| align=right|2,717|| align=right|0,169|| align=right|12,46|| align=right|4,478||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|39741 Komm||1997 AT6|| align=right|15,8|| align=right|2,183|| align=right|0,350|| align=right|6,34|| align=right|3,225||MBA||9. januar 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(39742)||1997 AQ7|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,168|| align=right|2,01|| align=right|3,649||MBA||5. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39743)||1997 AA10|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,116|| align=right|1,42|| align=right|4,057||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39744)||1997 AT16|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,180|| align=right|3,33|| align=right|3,836||MBA||14. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39745)||1997 AK17|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,223|| align=right|10,35|| align=right|4,158||MBA||14. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(39746)||1997 BW|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,155|| align=right|13,66|| align=right|4,315||MBA||18. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39747)||1997 BM1|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,019|| align=right|2,41|| align=right|4,340||MBA||29. januar 1997||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(39748)||1997 BJ3|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,179|| align=right|10,78|| align=right|4,142||MBA||28. januar 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(39749)||1997 BW6|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,135|| align=right|2,62|| align=right|4,234||MBA||28. januar 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(39750)||1997 CQ2|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|1,48|| align=right|4,338||MBA||2. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov